—  японский астроном и первооткрыватель астероидов, родившийся в городе Китами в префектуре Хоккайдо. В период с 1987 по 1992 годы, совместно с другим японским астрономом Кадзуро Ватанабэ, открыл в общей сложности 27 астероидов.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Хитоси Сиодзава
 Мацуо Сугано
 Сюнъэй Идзумикава

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов